Выборы в Сенат США во Флориде состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. Действующий сенатор-республиканец Марко Рубио заявил о переизбираться.

Внутрипартийные выборы во Флориде состоялись 23 августа. По результатам всеобщих выборов Рубио был переизбран на третий срок.

Праймериз Республиканской партии

Кандидаты

Номинант 
 Марко Рубио — действующий сенатор США от штата Флорида (с 2011 года)

Не квалифицировались 
 Кевин Депьюи — бывший сержант корпуса морской пехоты США
 Говард Кнеппер — бизнесмен (баллотируется как вписанный кандидат)
 Джейк Лубриел — солдат 
 Эрван Катари Миллер — вечный кандидат
 Граф Годикс IV — капитан морского судна

Снявшиеся с выборов 
 Кэлвин Дриггерс — бизнесмен
 Луис Мигель — писатель, активист
 Анджела Уоллс-Виндхаузер — вечный кандидат

Отказавшиеся от выдвижения 
  — бывший 
 Мэтт Гетц — член Палаты представителей от 1–го (с 2017 года) и 4–го округа Флориды (2010—2016)
  — член Палаты представителей от 18–го округа Флориды (с 2017 года)
 Роджер Стоун — политический консультант
 Дональд Трамп — 45-й президент США (поддержал Рубио)
 Иванка Трамп —  (2017—2021)
 Майкл Уолтц — член Палаты представителей от 6–го округа Флориды (с 2019 года) (переизбирается)

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
 Вэл Демингс — член Палаты представителей от 10–го округа Флориды (с 2017 года), начальник полицейского управления города Орландо (2007—2011)

Участники праймериз 
 Брайан Раш — бывший член меньшинства в 
  — адвокат по делам иммиграции, бывший  Министерства юстиции США
 Рикардо де ла Фуэнте — вечный кандидат, сын Роки де ла Фуэнте

Не квалифицировались 
 Эдвард Абуд — бизнесмен
 Джошуа Вейл — учитель
  — вечный кандидат
 Коулман Уотсон — федеральный прокурор
 Эл Фокс — президент Объединения за ответственную политику Кубы
 Дана Харшман — фармацевт
 Аллен Эллисон — политический консультант, кандидат в Палату Представителей от 17-го округа Флориды (2018, 2020)

Снявшиеся с выборов 
  — член Палаты представителей от 9–го (2013—2017) и 8–го округа Флориды (2009—2011), кандидат в Сенат США (2016)
 Илья Кац — профессор 
 Аллек Пастрана — инженер
 Кен Рассел — комиссар города Майами (кандидат в Палату представителей)

Отказавшиеся от выдвижения 
  — прокурор в девятом окружном суде Флориды (2017—2021) (баллотируется на пост генерального прокурора штата)
  — помощник министра образования по законодательству и делам Конгресса (с 2021 года), член Палаты представителей от 2–го округа Флориды (2015—2017), кандидат на пост губернатора (2018)
  — член Палаты представителей от 22–го (с 2017), 21-го (2013—2017) и 19-го округа Флориды (2010—2013)
 Чарли Крист — член Палаты представителей от 13–го округа Флориды (с 2017 года), 44-й губернатор Флориды (2007—2011), 35-й  (2003—2007), кандидат в Сенат США (2010) и на пост губернатора Флориды (2014) (баллотируется на пост губернатора)
 Стефани Мёрфи — член Палаты представителей от 7–го округа Флориды (с 2017 года)
  — член Палаты представителей от 26–го округа Флориды (2019—2021)
  —  (кандидат в губернаторы)
  —  (с 2018 года)

Опросы

Результаты

Независимые и кандидаты от третьих партий

Либертарианская партия

Кандидаты

Квалифицировались 
 Деннис Мисигой — бывший председатель наблюдательного совета региона Блэк-Пойнт

Партия единства

Кандидаты, не подавшие документы 
 Шантель Беннетт — финансовый советник, кандидат на пост мэра Орландо (2019)

Независимые кандидаты

Заявившие о выдвижении 
  — мэр города  (с 2016 года)
 Куок Туан Нгуен — профессор

Не квалифицировались 
 Карлос Барберена — консультант по цифровому маркетингу

Кандидаты, не подавшие документы 
 Грейс Гранда — бизнес-консультант

Снявшиеся с выборов 
 Джейсон Холик — бизнесмен

Отказавшиеся от выдвижения 
  — председатель , член Палаты представителей от 13–го округа Флориды (2014—2017)
  — адвокат
  — ведущий MSNBC, член Палаты представителей от 1–го округа Флориды (1995—2001)

Вписанные кандидаты

Заявившие о выдвижении 
 Эдвард Грей
 Говард Кнеппер — бизнесмен и постоянный кандидат
 Мозес Куайлс — специалист по безопасности
 Улома Ума Экспете

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Дебаты

Опросы 
Агрегированный источник

Графическое представление
 

Марко Рубио vs. Арамис Айала

Марко Рубио vs. Алан Грейсон

Марко Рубио vs. Стефани Мёрфи

Марко Рубио vs. представитель Демократической партии

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов
 Сайт кампании Карлоса Барберены
 Сайт кампании Джошуа Вейла
 Сайт кампании Вэл Демингс
 Сайт кампании Стивена Гранта
 Сайт кампании Алана Грейсона
 Сайт кампании Говарда Кнеппера
 Сайт кампании Джейка Лубриела
 Сайт кампании Луиса Мигеля
 Сайт кампании Денниса Мисигоя
 Сайт кампании Куока Туана Нгуена
 Сайт кампании Аллека Пастраны
 Сайт кампании Кена Рассела
 Сайт кампании Марко Рубио
 Сайт кампании Уильяма Санчеса
 Сайт кампании Коулмана Уотсона
 Сайт кампании Аллена Эллисона

Выборы в Сенат США во Флориде
События 8 ноября
Ноябрь 2022 года
2022 год во Флориде